Bishoftu může být v Etiopii:

 Bishoftu (město) – město v Etiopii
 Bishoftu (sopečné pole) – vulkanické pole v Etiopii
 Bishoftu Hajk – jezero v Etiopii